Morichini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Luigi Morichini (1805–1879), italienischer Geistlicher und apostolischer Nuntius
 Domenico Morichini (1773–1836), italienischer Chemiker, Arzt und Hochschullehrer